Weltklasse Zürich 2016 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 1 września w Zurychu. Zawody były przedostatnią odsłoną prestiżowej Diamentowej Ligi w sezonie 2016.

Wyniki

Mężczyźni

Kobiety

Rekordy 
Podczas mityngu ustanowiono 1 rekord kontynentu.

Zobacz też 
 Diamentowa Liga 2016

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2016 w lekkoatletyce
Weltklasse Zürich
2016 w Szwajcarii